

Sigle 
 Design for X – metodo di ingegneria industriale

Sport 
 DFX Corse – squadra italiana del mondiale superbike